Wolfgang Leppmann ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Leppmann (Slawist) (1902–1943), deutscher Slawist und Historiker
 Wolfgang Leppmann (Germanist) (1922–2002), deutsch-amerikanischer Germanist